Middleport ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in England:
 Middleport (England)

in den Vereinigten Staaten:
 Middleport (New York)
 Middleport (Ohio)
 Middleport (Pennsylvania)
 Middleport (Wisconsin), im Ashland County
 Middleport Township (Iroquois County, Illinois)